Корте:

 Корте — традиционный тип поселения у итальянцев.
 Корте — мелкая разменная монета, чеканившаяся в XIV—XVI веках во Фландрии и Брабанте.
 Корте (Корт) — город во Франции на острове Корсика.
 Корте — округ во Франции в регионе Корсика.
 Корте — кантон во Франции в регионе Корсика.
 Корте, Джанлука (род. 1990) — немецкий футболист.

См. также 
 Корт (значения)
 Кортес (значения)
 Де Корте, Раймонд (1898—1972) — бельгийский шоссейный велогонщик.
 Корте Реал, Гашпар (1450—1501) — португальский мореплаватель.